Лотова — женская форма фамилии .

 Известные носители  
 Лотова, Ирина Николаевна (род. 1958) — советский и российский художник-живописец, член-корреспондент РАХ.
 Лотова, Капитолина Николаевна (род. 1949) — советская прыгунья в длину и тренер высшей категории по лёгкой атлетике.
Лотова, Людмила Ивановна (1929—2017) — советский и российский ботаник